Ово је списак најдубљих рудника по максималној оперативној дубини.

Види још 
 Списак рудника
 Списак рудника у Јужној Африци
 Списак рударских компанија
 Списак највећих рударских компанија по приходу

Референце

Спољашње везе 
 Веб-сајт Mining Technology

!
Најдубљи рудници